David Holmes (1769-1832) – politico statunitense della Virginia e del Mississippi.
 David Holmes – attore britannico
 David Holmes – disc jockey, musicista e compositore britannico